Malpensa (film) - film uit 2009
 Malpensa (vliegveld) - Zie: Internationale luchthaven Milano-Malpensa
 Malpensa (Nits) - album van The Nits